Burla steht für:

 Burla (Fluss), einen Fluss in Westsibirien (Russland) und Kasachstan

Orte:
 Burla (Hörselberg-Hainich), einen Ortsteil der Gemeinde Hörselberg-Hainich in Thüringen
 Burla (Indien), eine Stadt im indischen Bundesstaat Odisha 
 Burla (Suceava), eine Gemeinde im Kreis Suceava in Rumänien
 Burla (Botoșani), ein Dorf im Kreis Botoșani in Rumänien
 Burla (Russland), ein Dorf in der Region Altai in Russland

Burla ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Burla (1920–2010), Schweizer Zoologe
Johannes Burla (1922–2014), Schweizer Bildhauer und Bausteinhauer
 Serena Burla (* 1982), US-amerikanische Leichtathletin